Ло́ра Энн Ке́слинг (; 25 февраля 2000, Скотсдейл, Аризона, США) — американская .

Биография и карьера 
Лора Энн Кеслинг родилась 25 февраля 2000 года в Скотсдейле (штат Аризона, США) в семье Рода Кеслинга и гольфистки . У Лоры Энн есть младший брат — Денвер Кристиан Кеслинг (род. 2004). Кеслинг проявила интерес к актёрствому в юном возрасте. Когда ей было четыре года, она сказала родителям, что хочет быть «в телевизоре». Её родители зачислили её в актёрский класс, и вскоре она подписала контракт с агентом. С тех пор она появилась в рекламных роликах для Home Depot, Glade, V-tech, Juicy Juice, Trilipix и Volkswagen.

Кеслинг сыграла роль Бобби, племянницы персонажа Адама Сэндлера, в фильме «Сказка на ночь». Съёмки фильма начались в феврале 2008 года и завершились в середине июня. Детям было разрешено работать на съёмочной площадке до восьми часов вечера, три из которых должны были быть школьными. В эти часы Кеслинг и другие дети работали с репетитором. Все съемки проходили в районе Лос-Анджелеса, и в те дни, когда съёмки сцен с Кеслинг не планировались, она посещала школу.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Киноактрисы США